The Long Voyage Home est le titre original du film américain Les Hommes de la mer, réalisé par John Ford en 1940.
 The Long Voyage Home (Feng yu gui zhou) est un film hongkongais réalisé par Yen Chun en 1959.
 The Long Voyage Home (Bi hai qing tian ye ye xin) est un film hongkongais réalisé par Li Tie en 1966.